Termin prewencja oznacza zapobieganie i używany jest jako w wielu dziedzinach:
 Prewencja ogólna
 Prewencja rentowa
 Prewencja (rolnictwo)
 Prewencja szczególna
 Prewencja windykacyjna